Sladen ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Sladen (1946–2011), britische Schauspielerin
 Fred Winchester Sladen (1867–1945), US-amerikanischer Militär, General der US Army
 Victoria Sladen (1910–1999), englische Opernsängerin (Sopran)
 William J. L. Sladen (1920–2017), britisch-US-amerikanischer Zoologe, Polarforscher und Naturschützer

Sonstiges:
 Sladen Summit, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Mount Sladen, Berg auf Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis